Szwajcaria:
 Misox – niemiecka nazwa doliny Val Mesolcina
 Misox – niemiecka nazwa gminy Mesocco
 Misox – dawny okręg (Kreis) w kantonie Gryzonia